Vormbaum steht für:
 Vormbaum, Ortsteil von Halver, Nordrhein-Westfalen

Vormbaum ist der Familienname folgender Personen:
 Moritz Vormbaum (* 1979), deutscher Jurist und Hochschullehrer
 Thomas Vormbaum (* 1943), deutscher Jurist und Hochschullehrer

Siehe auch:
 Vorm Baum, Ortsteil von Radevormwald, Nordrhein-Westfalen
 Vordenbäumen